Gerard Bors van Waveren (1630-1693), ook wel Gerard Bors(sius), een bestuurder te Amsterdam
 Gerard Bors van Waveren (1664-1691), een secretaris van Amsterdam, zoon van bovenstaande
 Gerard Bors van Waveren (1691-1769), een bestuurder te Amsterdam, zoon van bovenstaande